Eastcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Hillingdon
 Eastcote – stacja metra w Londynu
 Eastcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Eastcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Solihull